charakterystyka statyczna (automatyka)
 charakterystyka statyczna (literatura)